Фрес може да се односи на:

 Фрес (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Фрес (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Фрес (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Фрес“